Logone Occidental steht für:

 Logone Occidental (Fluss), ein Fluss im Tschad
 Logone Occidental (Provinz), eine Provinz im Tschad